Невинс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1890—1971) — американский историк.
 Невинс, Клодетт (в девичестве Уайнтро́б; 1937—2020) — американская актриса.
 Невинс, Шейла (род. 1939) — американский телевизионный и кинопродюсер, президент телеканала HBO, телеведущая, репортёр, журналист и режиссёр документальных фильмов. См. также 
 Невинс-стрит — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на IRT Eastern Parkway Line.